Benito Jerónimo Feijoo - Erudit, escriptor i filòsof gallec del segle xviii.
 Alberto Núñez Feijóo - polític gallec del Partit Popular, i que va ser president de la Xunta de Galícia.